Daulatpur – upazila del Bangladesh situato nella divisione di Dacca
Daulatpur – upazila del Bangladesh situato nella divisione di Khulna
Daulatpur – suddivisione dell'India situata nello stato federato dell'Himachal Pradesh  
Daulatpur – suddivisione dell'India  situata nello stato federato del Punjab